

Santi 
 San Quirico († 304) – martire cristiano con la madre Giulitta, celebrato il 16 giugno

Geografia

Italia
 Corvino San Quirico – comune in provincia di Pavia
 San Quirico d'Orcia – comune in provincia di Siena
 Serra San Quirico – comune in provincia di Ancona
 San Quirico – frazione di Pistoia
 San Quirico – quartiere della città di Genova
 San Quirico – frazione di Sorano in provincia di Grosseto
 San Quirico – frazione di Pescia in provincia di Pistoia
 San Quirico – frazione di Rapallo in provincia di Genova
 San Quirico – frazione di Sassari
 San Quirico – frazione di Valdagno in provincia di Vicenza
 San Quirico – frazione di Sissa Trecasali in provincia di Parma
 San Quirico – frazione di Casnate con Bernate in provincia di Como
 San Quirico – frazione di Vernio in provincia di Prato
 San Quirico – frazione di Oristano in Provincia di Oristano
San Quirico – Centro: quartiere di Nichelino

Altro 
 San Quirico – in Slovenia, un insediamento di Capodistria
 Isola di San Quirico – nel Mar Nero
 Cala San Quirico – nel promontorio di Piombino

Architetture religiose 
 Chiesa di San Quirico a Legnaia, nella città di Firenze
 Chiesa di San Quirico in Castelvecchio, nella città di Siena
 Pieve di San Quirico, nella città di Pescia
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta, nel comune di Cavaria con Premezzo
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta, nel comune di Collesalvetti
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta, nel comune di Firenze
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta, nel comune di Tresana
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta, nel comune di Vergemoli
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta, nella frazione Robbiano nel comune di Giussano (Monza e Brianza)
 Chiesa di San Quirico di Grassera, nel comune di Rio
 Chiesa di San Quirico, nel comune di Buddusò
 Chiesa di San Quirico, nel comune di Sorano
 Collegiata dei Santi Quirico e Giulitta, nel comune di San Quirico d'Orcia
 Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta, nel comune di Cisternino
 Chiesa e Monastero di San Quirico, nel promontorio di Piombino

Altro 
 San Quirico s.p.a., holding che controlla la società petrolifera ERG

Pagine correlate
 San Chirico
 Chiesa di San Quirico